Кубок Меркосур 2001 — 4-й и последний розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 21 июля 2001 года по 24 января 2002 года. Трофей впервые завоевал аргентинский клуб «Сан-Лоренсо де Альмагро».

Групповой этап

Группа «A»

Группа «B»

Группа «C»

Группа «D»

Группа «E»

Отбор лучших

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Меркосур 2001 на сайте RSSSF

2001
Футбол в Южной Америке в 2001 году
Футбол в Южной Америке в 2002 году